.357 je lahko:
 naboj .357 Magnum
 naboj .357 SIG
 naboj .357 Maximum